C21H34O2 – formula molecolare dell'allopregnanolone
C21H34O2 – formula molecolare del CP 47,497

Formule molecolari